Cerro Santa Bárbara bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cerro Santa Bárbara (Aguas Buenas, Puerto Rico)	
 Cerro Santa Bárbara (Toa Alta, Puerto Rico)